Alfredo Coverlizza – calciatore italiano
 Giuseppe Coverlizza – calciatore italiano